

Astronomia 
 Erato – planetoida o numerze katalogowym 62

Biologia 
 Erato – rodzaj roślin z rodziny astrowatych
 Erato – rodzaj ślimaków z rodziny triwii

Mitologia 
 Erato – w mitologii greckiej muza poezji miłosnej
 Erato – w mitologii greckiej królewna, córka Danaosa
 Erato – w mitologii greckiej jedna z Meleagryd
 Erato – w mitologii greckiej jedna z Nereid
 Erato – w mitologii greckiej jedna z driad

Muzyka 
 Erato – francuska wytwórnia płytowa

Zobacz też 

 Erato Artaksyda – królowa Armenii z dynastii Artaksydów
 Heliconius erato – gatunek motyla z rodzaju Heliconius